Ventrikuläre Hypertrophie bezeichnet eine Vergrößerung der Wände der Herzkammern (Ventrikel). Es gibt eine linke und eine rechte Herzkammer. Dementsprechend kann zwischen einer
 linksventrikulären Hypertrophie und einer
 rechtsventrikulären Hypertrophie
unterschieden werden.